Ettrich ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ettrich, deutscher Feuerwehrmann
 Frank Ettrich (* 1958), deutscher Soziologe
 Hans Ettrich (1933–2014), Landrat des Kreises Recklinghausen
 Matthias Ettrich (* 1972), deutscher Informatiker und der Initiator des KDE-Projekts